Бартелеми Ано (; ; около 1510, Бурж —
5 июня 1561, Лион) — французский  и латинский поэт,  и гуманист.

Биография 
Ученик профессора права Мельхиора Волькмара. После окончания учёбы, Ано был переведен в Коллеж де ла Трините (коллеж Троицы) в Лионе, которым руководили несколько литераторов, в 1529 году был преподавателем риторики. В 1542 году стал ректором Коллежа.

Бартелеми Ано в памфлете «Горациев Квинтилий», напечатанном в Лионе в 1550 г., яростно критиковал манифест «Плеяды», французского поэтического объединения XVI века, которое возглавлял Пьер де Ронсар. Как и лидер лионской поэтической школы Морис Сэв, Б. Ано в 1548 году участвовал в разработке поэтической и аллегорической праздничной программы, приуроченной к въезду в Лион короля Франции Генриха II.

Заподозренный в протестанте и обвинённый в том, что бросил камень в священника, который нёс изображение святого, в 1561 году был убит католиками в своем коллеже Троицы. Колледж был назван рассадником неортодоксального образования.

Избранные произведения 
 Chant natal (1539)
 Lyon marchant, Satyre françoise sur la comparaison de Rohan (1542)
 перевод французскими стихами «Эмблем» Андреа Альчато. (Лион, 1549),
 латинская поэма Picta poesis (1552), которую автор сам перевел стихами на французский, под названием Imagination poétique.
 Quintil Horatian (Лион, 1551), анонимная критика работ поэта Жоашена Дю Белле, члена поэтической группы «Плеяда» и ближайшего друга её руководителя Ронсара.

Примечания

Ссылки 
 Aneau, Barthélemy: Picta poesis (1552)
 Picta poesis на GoogleBooks
 The Douglas H. Gordon Collection of French Books

Новолатинские поэты
Ренессансные гуманисты
Убитые во Франции
Жертвы убийств